Die Scottish Football League Division One wurde 1931/32 zum 39. Mal ausgetragen. Es war zudem die 42. Austragung der höchsten Fußball-Spielklasse innerhalb der Scottish Football League, in welcher der Schottische Meister ermittelt wurde. Sie begann am 8. August 1931 und endete am 30. April 1932. In der Saison 1931/32 traten 20 Vereine in insgesamt 38 Spieltagen gegeneinander an. Jedes Team spielte jeweils einmal zu Hause und auswärts gegen jedes andere Team. Es galt die 2-Punkte-Regel. Bei Punktgleichheit zählte der Torquotient.

Die Meisterschaft gewann zum ersten und bisher einzigen Mal in der Vereinsgeschichte der FC Motherwell. Dundee United und Leith Athletic stiegen am Saisonende in die Division Two ab. Torschützenkönig wurde mit 52 Treffern Willie MacFadyen vom FC Motherwell.

Statistik

Abschlusstabelle

Siehe auch 
 Old Firm
 Dundee Derby
 New Firm
 Liste der Torschützenkönige der Scottish Football League

Weblinks 
 Scottish Division One 1931/32 bei statto.com
 Scottish Division One 1931/32 in der Datenbank der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1931/32
1931 32